Чемпіонат Європи може означати:

Футбол 

Назви футбольних європейських турнірів:

 Чемпіонат Європи з футболу — змагання між національними збірними
 Молодіжний чемпіонат Європи з футболу — змагання серед гравців віком до 21 року
 Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19) — змагання серед гравців віком до 19 років
 Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-17) — змагання серед гравців віком до 17 років
 Жіночий чемпіонат Європи з футболу — змагання між жіночими національними збірними
 Жіночий чемпіонат Європи з футболу (U-19) — змагання серед жінок віком до 19 років
 Жіночий чемпіонат Європи з футболу (U-17) — змагання серед жінок віком до 17 років

Футзал 

Назви футзальних європейських турнірів:

 Чемпіонат Європи з футзалу — змагання між національними збірними

Баскетбол 

Назви баскетбольних європейських турнірів:

 Євробаскет — змагання між національними збірними
 Жіночий Євробаскет — змагання між жіночими національними збірними

Бокс 

Назви боксерських європейських турнірів:

 Чемпіонат Європи з боксу — змагання боксерів-любителів
 Чемпіонат Європи з боксу серед жінок — жіноче змагання боксерів-любителів

Хокей 

Назви хокейних європейських турнірів:

 Чемпіонат Європи з хокею із шайбою — змагання між національними збірними
 Чемпіонат Європи з хокею із шайбою (жінки) — змагання між жіночими національними збірними